Renart ist der Familienname folgender Personen:

 Dionís Renart (1878–1946), spanischer Bildhauer und Astronom
 Jean Renart, altfranzösischer Dichter
 Joaquim Renart i Garcia (1879–1961), spanischer Zeichner, Maler und Innenarchitekt katalanischer Abstammung

Siehe auch:
 Renard